(510) Мабелла () — астероид главного пояса, который принадлежит к спектральному классу P. Он был открыт 28 апреля 1903 года американским астрономом Раймондом Смитом Дуганом в обсерватории Хайдельберг-Кёнигштуль. Назван в честь , супруги американского астронома .

См. также 
 Список астероидов (501—600)
 Классификации малых планет

Примечания

Ссылки 
 
 

Астероиды диаметром от 40 до 100 км